Project, tijdelijk geheel van activiteiten om iets te creëren.
 Pedagogisch project van een school, een Vlaamse onderwijsterm.

Specifieke projecten, een selectie 
Er zijn talloze specifieke projecten gedefinieerd. Hier wordt een overzicht gegeven:

Astronomische projecten
 Supernova Cosmology Project, project ter bestudering van supernova 's. 

Artistieke projecten
 Project Alpha hoax georganiseerd door goochelaar en scepticus James Randi .
 Poosplaatsen-project, Noord-Brabants kunstproject rond de beleving van het landschap.
 Monumenten Inventarisatie Project, landelijk Nederlands project tussen 1986 en 1995. 
 Rimini Project, danceproject 
 Unsigned project, project van het Nationaal Pop Instituut om talent te behouden.

Ecologische projecten
 Great Ape Project, project in het kader van natuurbescherming en dierenrechten. 
 Project Mohole ambitieuze poging in de Verenigde Staten om door de aardkorst te boren. 

Economische projecten
 Federal Art Project, Amerikaans banenproject van de New Deal in de jaren dertig

Infrastructurele projecten
 Diaboloproject, plan voor het Belgische spoorinfrastructuurbeheer.
 Project-Meso-Amerika, grootschalig project om de infrastructuur van Zuid-Mexico.

Projecten in oorlogstijd
 Project Duif, ontwerp in de Tweede Wereldoorlog van een geleidingssysteem.
 Project Jennifer C.I.A. operatie om de gezonken Sovjet-Russische duikboot K-129 te bergen. 
 Project Habakkuk, project in de Tweede Wereldoorlog om een enorm vliegdekschip te bouwen van ijs.

Ruimtevaartprojecten
 Apolloprogramma, in 1961 door John F. Kennedy aangekondigd ruimtevaartproject
 Geminiprogramma, Amerikaans ruimtevaart programma rond 1965 voor twee onbemande ruimtevaartreizen.
 Mercuryprogramma, eerste programma van de Verenigde Staten voor bemande ruimtevaart.
 Project Constellation, programma van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA voor 2005-2010
 Project Longshot, ontwerp voor een onbemand ruimteschip.
 Project Orion, ontwerp van op kernenergie gebaseerde aandrijving voor ruimtevaartuigen
 Project Prometheus, ontwerp van nucleaire aandrijfsystemen voor langdurige ruimtemissies

Softwareontwikkelingsprojecten
 Sakai Project, samenwerking voor de ontwikkeling van open source educatieve software 
 Project Looking Glass vrije software project voor vernieuwende 3D desktop environment

Stedenbouwkundige projecten
 Utrecht City Project, stedenbouwkundig project uit de jaren 90 

Volkerenkundige projecten
 Saramaccaproject, uit 1946 stammend project om tienduizenden Joodse vluchtelingen uit Europa te laten migreren naar Suriname.

Benamingen met de term Project 
Het begrip project is verder in vele verschillende benamingen verwerk. Hieronder een overzicht: 

Bands
 Armageddon Project, artiestennaam van Matteo Delgano en Stefano Croce. 
 DJ Peter Project, een Eurodance -groep.
 DJ Scot Project, Duitse dj.
 Gotan Project, muziekband uit Parijs.
 Project Pitchfork, Duitse elektro band, die in 1989 in Hamburg opgericht.
 S.I.G.M.A. Project, Amerikaanse muziekgroep uit San Diego.
 SunStroke Project, Moldavische muziekgroep.
 The Alan Parsons Project, Britse progressieve rock band uit de late jaren 70 tot eind jaren 80.
 The Aurora Project, Nederlandse progressieve rock band opgericht in 1999.
 The Nico Van Gendt Project, Vlaamse rockband uit Sint-Niklaas .
 The Underdog Project, Duitse danceformatie.
 Tsiganisation Project, een dj-duo uit Antwerpen. 

Boeken, EP's etc
 Het Zipan-project, 72 ste stripverhaal van De Kiekeboes .

Films
 Alexandra's Project, lowbudgetfilm uit Australië uit 2003. 
 Project ALF, film uit 1996 gebaseerd op Amerikaanse televisiefilm ALF.
 Project Moonbase, Amerikaanse sciencefictionfilm uit 1953. 
 The Blair Witch Project, Amerikaanse mystery- en horrorfilm uit 1999.

Informatiesystemen 
 International Music Score Library Project, online bibliotheek met partituren.
 LINEAR project, geautomatiseerd zoekprogramma naar planetoïde.
 Open Directory Project, Open content Webindex met links naar websites. 
 Mathematics Genealogy Project, informatie van alle wiskundigen in de wereld.
 Project Gutenberg, digitale bibliotheek van zogenaamde e-book s of elektronische boeken. 

Machinerie 
 Black Project, benaming die gegeven wordt aan geavanceerde militaire vliegtuigen.
 Project 1144.2, Russische zware geleidewapenkruisers
 Project 1164, type van geleidewapenkruisers. 

Organisaties
 Art & Project, galerie in Amsterdam van 1968-2001
 Eden Project, een botanische tuin in Bodelva (Cornwall).
 Millennium Seed Bank Project, samenwerkingsproject voor de opslag van wilde zaadplantensoorten.
 Minutemanproject. Amerikaanse groepering. 
 Project Catwalk, Nederlands televisieprogramma van RTL 5
 Project Venona, langlopende, uiterst geheime samenwerking tussen de geheime diensten.
 The Spamhaus Project, not-for-profitorganisatie/-bedrijf in 1998 opgericht.
 Web Standards Project webontwikkelaars voor het gebruik van webstandaarden.

Software
 Fenix Project, programmeertaal voor het programmeren van computerspellen.
 Microsoft Project, is software ontwikkeld door Microsoft. 

(Video)spellen
 Project Gotham Racing 4, vierde titel uit de serie Project Gotham Racing.
 Project Rockstar, online multiplayerstrategiespel.
 Project X, bordspel dat wordt uitgegeven door Lauwers Games.
 Project Zero reeks van survivalhorrorvideospellen. 
 The Journeyman Project, videospel ontwikkeld door Presto Studios.

Zie ook 
 Manhattanproject (doorverwijzing)
 Projectleider
 Projectplan
 Projectplanning
 Projectmanagement